ДУ — двухбуквенная аббревиатура, которая может означать:
 Даугавпилсский университет — университет в Даугавпилсе (Латвия).
 Дифференциальное уравнение
 Двигательная установка
 Доверительное управление
 Дистанционное управление
 ДУ (каток) — серия дорожных катков.
 Деревня универсиады